Sümeghy József, lovászi és szentmargitai (1757–1832), Zala vármegye alispánja, királyi tanácsos, a zalai aulikusok egyik vezetője
 Sümeghy József (1892–1955), geológus